Le terme Mirepoix peut se référer à :

Toponymes

Lac Mirepoix, un plan d'eau du bassin hydrographique de la rivière Betsiamites, dans Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.

Mirepoix, commune française du Gers.
 Mirepoix, commune française de l'Ariège.
 Mirepoix-sur-Tarn, commune française de la Haute-Garonne.
 Mirepoix, hameau sur Montmaurin, commune française de la Haute-Garonne.

Famille de la noblesse 
 Maison de Lévis-Mirepoix

Autres 
 Mirepoix, préparation culinaire